Arta, Árta eller Artà kan syfta på:

 Arta (namn) ‒ ett kvinnonamn samt personer med namnet
 Arta (djur) ‒ ett släkte av fjärilar

Geografi

Azerbajdzjan 

 Arta (ort i Azerbajdzjan), Jardymly,

Djibouti 

 Arta (region), 
 Arta, Djibouti, regionhuvudort,

Grekland 

 Nomós Ártas, prefektur, Epirus, 
 Arta (stad), en kommun i Grekland  
 Árachthos Potamós, vattendrag, 
 Artabukten – en bukt i Joniska havet

Italien 

 Arta Terme, kommun, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Udine,

Spanien 

 Artà (kommun), Balearerna, Illes Balears, 
 Artà (kommunhuvudort), Balearerna, Illes Balears,